

Izvori 

 Sportsko društvo GRAFIČAR Osijek 1926. – 1981., monografija NK Grafičar Osijek

1953-54
1953-54
Osijek-1